Alternate steht für:
 ein Unternehmen, siehe Alternate (Unternehmen)
 in der Luftfahrt gebräuchliche Bezeichnung für Alternate Airport, siehe Ausweichflugplatz
 Team Alternate (auch Alternate aTTaX), ein E-Sport-Clan